Kahramanmaraş (district)
Kahramanmaraş (provincie)
Kahramanmaraş (stad)